Chromadorida är en ordning av rundmaskar. Chromadorida ingår i klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Chromadorida